Ceratomorpha, — предположительный подотряд отряда непарнокопытные крупных наземных плацентарных млекопитающих. В отличие от подотряда Hippomorpha — лошадиных (Equidae) и ряда вымерших групп —  для них характерно более коренастое телосложение и короткая шея. Отряд содержит два современных семейства — носороговых (Rhinocerotidae) и тапировых (Tapiridae), которые вместе насчитывают 10 видов.

Классификация

Классификация существующих видов 
 Семейство тапировые (Tapiridae)
 Род тапиры (Tapirus)
 Горный тапир (Tapirus pinchaque)
 Равниный, или бразильский тапир (Tapirus terrestris)
 Центральноамериканский тапир, или тапир Бэйрда (Tapirus bairdii)
 Чепрачный, или малайский тапир (Tapirus indicus)
 Семейство носороговые (Rhinocerotidae)
 Род Dicerorhinus
 Суматранский носорог (Dicerorhinus sumatrensis)
 Род Rhinoceros
 Индийский носорог (Rhinoceros unicornis)
 Яванский носорог (Rhinoceros sondaicus)
 Род Diceros
 Чёрный носорог (Diceros bicornis)
 Род Ceratotherium
 Белый носорог (Ceratotherium simum)

Полная классификация

Примечания 

Непарнокопытные